Розие може да се отнася за:
 Жак Розие (р. 1926), френски режисьор
 Луи Розие (1905-1956), френски автомобилен състезател